Xan puede referirse:

 Xan, Kan o jan un título designado a un emperador turco-mongol.
 Xan un personaje de Unreal Tournament y Unreal Tournament 2004.
 El Xan Şatırı es una tienda transparente gigante que está siendo construida en Astaná, capital de Kazajistán desde 1998.
 Xan das Bolas (Tomás Ares Pena) fue un actor español.
 Xan McCurdy guitarrista de Cake, una banda de Sacramento, California.

ca:Xan